Stortingsvalet 1993 hölls i Norge den 13 september 1993. Arbeiderpartiet fick flest mandat vilket innebar att Gro Harlem Brundtland fortsatte som Norges statsminister.

Valresultat

Norge
1993 i Norge
1993